Кирзаво́д (сокращение от кирпичный завод) — название населённых пунктов в России:
 Кирзавод — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Кирзавод — посёлок в Чановском районе Новосибирской области.
 Кирзавод — посёлок в Парабельском районе Томской области.
 Кирзавод — станция Челябинского железнодорожного узла ЮУЖД.
 Кирзавод — до 1958 г. название посёлка Крутой Яр в Поспелихинском районе Алтайского края.